Гэффни () — английская фамилия. Известные носители:

 Гэффни, Фрэнсис Эндрю (род. 1946 ) — американский врач и астронавт
 Гэффни, Джабар (род. 1980 ) — американский футболист
 Гэффни, Тони (род. 1984 ) — американский баскетболист